Florea:
Florea Dumitrache

Daniel Florea
Elena Murgoci-Florea (1960-1999)
Răzvan (Ionuț) Florea
Rodica Florea-Șerban

Andrena florea
Apis florea (l'Ape nana)